Juan Agustín Alcalde Bascuñán, IV conde de Quinta Alegre (Santiago, 1784 - 1860) fue un aristócrata y político chileno que tomó parte en la revolución que dio lugar a la Independencia de Chile a partir de 1810.

Origen familiar y primeros años 
Fue bautizado en el Sagrario de la Iglesia Catedral de Santiago el 5 de septiembre de 1784, como hijo del José Antonio Alcalde Ribera,  conde de Quinta Alegre y de Rosa Bascuñán Meneses. A la muerte de su padre, fue 4.º conde de Quinta Alegre. 

Ingresó en 1799 a la Real Universidad de San Felipe, para estudiar Cánones, Teología y Latín. Posteriormente, fue elegido regidor del Cabildo de Santiago en 1809, previo a la revolución emancipadora.

Tuvo su residencia en el soberbio palacete de la calle Merced que fuera diseñado y construido por el célebre arquitecto italiano Joaquín Toesca para la familia Ramírez de Saldaña. En su quinta del Tajamar, también llamada "Quinta Alegre", se organizaban reuniones políticas, con el propósito de organizar el proceso revolucionario de 1810.

Vida política 
Fue Regidor y asistió al Cabildo Abierto del 18 de septiembre de 1810; su firma aparece al pie de todas las actas de dicho día.

Su vida parlamentaria se puede resumir así: elegido diputado por Santiago al Primer Congreso Nacional (1811); senador condicional en el proyecto de Constitución provisional de 1818, presidente del Senado conservador del 22 de febrero al 22 de junio de 1820 y desde el 22 de febrero de 1821 al 22 de febrero de 1822, siendo senador en propiedad.

En 1823 fue uno de los miembros del Consejo de Estado que duró de enero a marzo. Nombrado el 26 de noviembre de 1827 vicepresidente de la Asamblea Provincial de Santiago. Diputado por El Monte en 1826.

Formó parte de la Junta de Gobierno del 7 de noviembre de 1829. En 1831 fue elegido senador por la Provincia de Valdivia incorporándose al cargo el 25 de junio de 1832.

En la legislatura de 1833 integró la Comisión de Gobierno. En 1831, siendo diputado suplente por la Provincia de Concepción, fue elegido en propiedad por no presentarse a asumir su cargo de diputado electo Beltrán Mathieu.

En calidad de Senador, formó parte de la comisión de Guerra y Marina (1834-1837).

Nuevamente senador en los periodos 1840-1849, 1849-1855, 1855-1858, 1858-1867, no terminó su último periodo al morir en 1860, siendo reemplazado por Don Pedro García de la Huerta y Saravia.

Familia y descendencia 
Contrajo matrimonio en el Sagrario de la Iglesia Catedral de Santiago el 26 de abril de 1812 con María del Carmen Velasco Oruna, hija de José Casimiro Velasco Cañas y de Francisca de Paula Oruna Landa. Fueron sus hijos:

 María Mercedes Alcalde Velasco, casada con José María Hurtado Peña y Lillo, con descendencia Hurtado Alcalde, Hurtado Lecaros, Aldunate Hurtado, Hurtado Errázuriz, Hurtado Izquierdo, Hurtado Quesney, Concha Hurtado, etc.
 José Vicente Alcalde Velasco, "poseedor civilísimo" del Condado de Quinta Alegre, por estricto orden de varonía y primogenitura, casado con María Ugarte Ramírez de Saldaña, con sucesión Alcalde Ugarte, Alcalde Lecaros, Alcalde García-Huidobro, Alcalde Herzl, etc.
 Juan Ignacio Alcalde Velasco, que contrajo matrimonio con Concepción Spano Ceballos, con descendencia Alcalde Spano (comprendido entre ellos Moisés Alcalde Spano, n. 1855, director de Conservatorio Nacional de Música), alcalde de la Sierra, Alcalde Brieba, Rondizzoni Alcalde, García-Huidobro Alcalde, Larraín Alcalde, etc.
 Francisco de Paula Alcalde Velasco, fallecido soltero.
 Ramón Alcalde Velasco, que casó con Dolores Reyes Pérez-Cotapos, con sucesión Alcalde Reyes, Alcalde García-Reyes, Alcalde Metze, Alcalde Valdés, Alcalde Castillo, Toledo Alcalde, etc.
 Manuel Alcalde Velasco, casado con María Mercedes Brown de la Barra, con sucesión Alcalde Brown, Budge Alcalde, Alcalde Pearce, etc.
 María del Carmen Alcalde Velasco, retratada por Monvoisin, que contrajo matrimonio con el Ministro Plenipotenciario de Francia en Chile Monsieur Henri-Nicolas-Scévole de Cazotte, Vizconde de Cazotte, con descendencia Cazotte Alcalde, García-Huidobro Cazotte, Antúnez Cazotte, Echeverría Cazotte, Tocornal Cazotte, Valdés Cazotte, Concha Cazotte, Cazotte d'André, Vaufreland Cazotte, etc.
 José Agustín Alcalde Velasco, sin sucesión.
 Salustio Alcalde Velasco, sin sucesión.
 Carolina Alcalde Velasco, que casó con José Patricio Larraín Gandarillas, con descendencia Larraín Alcalde, Larraín Johnson, Larraín Acuña, Larraín Maroto, etc.
 Luis Alcalde Velasco, que contrajo matrimonio con María Luisa Izquierdo Urmeneta, con sucesión Alcalde Izquierdo, Eyzaguirre Alcalde, Alcalde Uribe, Valdés Alcalde, Alcalde Mardones, Alcalde Fabres, etc.
 Arsenio Alcalde Velasco, casado sucesivamente con las hermanas Clorinda y Rosario Pereira Pérez-Cotapos, con sucesión Alcalde Pereira, Alcalde Cruchaga, Alcalde Huneeus, Alcalde Irarrázabal, Alcalde Dueñas, García-Huidobro Alcalde, etc.

Antepasados

Referencias

Enlaces externos 
.

Senadores de Chile en el siglo XIX
Diputados de Chile en el siglo XIX
Nacidos en Santiago de Chile
Diputados por Santiago
Intendentes de la provincia de Colchagua